Ciro Verratti (1907-1971), escrimeur italien
Marco Verratti (né en 1992), footballeur italien

Voir aussi
 Bartolomeo Veratti (1809-1889), un juriste, journaliste et philologue italien.